Eberhard-Wildermuth-Siedlung steht für: 

 Eberhard-Wildermuth-Siedlung (Frankfurt am Main), eine Siedlung in Frankfurt am Main
 Eberhard-Wildermuth-Siedlung (Tübingen) oder auch Sand, Siedlung im Stadtteil Lustnau, Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg; siehe Lustnau#Sand